Меркези ( — центр) — центральный.
 Центральный остан — остан Меркези.

Бахш Меркези, Центральный район (перс.:بخش مرکزی, тадж. Марказ — центр) — распространённое в иранском административно-территориальном делении обозначение районов на уровне шахрестанов
 Бахш Меркези в шахрестане Бастак провинция Хормозган
 Бахш Меркези в шахрестане Исламшахр в провинции Тегеран
 Бахш Меркези в шахрестане Галугах провинции Мазендеран

См. также 
 Маркези